Der Skisprung-Continental-Cup 2015/16 war eine vom Internationalen Skiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand aus Wettbewerben für Herren und für Damen, die zwischen dem Juli 2015 und dem März 2016 bei den Herren, bzw. zwischen dem September 2015 und dem Januar 2016 bei den Damen in Europa, Asien und Nordamerika ausgetragen wurden.

Teilnehmende Nationen

Herren 
Es nahmen Springer aus 22 Nationen am Continental Cup der Männer teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 17 Nationen am Continental Cup der Frauen teil.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Gesamtwertungen

Herren

Damen

Siehe auch 
 Skisprung-Grand-Prix 2015
 Skisprung-Weltcup 2015/16

Weblinks 
Continental Cup Herren
 

Continental Cup Damen
 

2015/16
Wintersport-Continental-Cup 2015/16